Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 45001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 listopada 1999 do 31 stycznia 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

45001-45100

45101-45200

45201-45300

45301-45400

45401-45500

45501-45600

45601-45700

45701-45800

45801-45900

45901-46000

Przypisy 

Lista planetoid 045001-046000